Ingrid Peters (artiest), geboren als Ingrid Probst (1954), een Duitse zangeres en presentatrice.
 Ingrid Peters (politicus), een Surinaams politicus, Assemblée-kandidaat in 2020 voor STREI!